Васи́лий Трофи́мович Сиротенко (9 ноября 1915 — 9 августа 2006) — советский, украинский и российский , антиковед и медиевист, специалист по истории поздней античности и историографии эпохи Великого переселения народов. Доктор исторических наук (1973), профессор (1974), первый заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков ПермГУ. С 1976 по 1998 год профессор кафедры всеобщей истории Днепропетровского университета. С 1998 по 2006 год профессор Армавирского пединститута.

Биография 
Родился в селе Стрижевка Волынской губернии.

Окончил рабфак и исторический факультет Киевского университета (1939), преподавал в Черниговском педагогическом институте. В 1939 году стал заочным аспирантом МИФЛИ — под научным руководством Е. А. Косминского (после войны поступив в аспирантуру Московского государственного педагогического института, сменит руководителя на антиковеда А. К. Бергера).

С 1940 года служил в РККА (до 1947). Участник Великой Отечественной войны, прошел боевой путь от лейтенанта до майора, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, ордена «Красной Звезды», медали «За отвагу».
В ряде публикаций встречаются утверждения, что в январе 1945 года во время освобождения Кракова советскими войсками В. Т. Сиротенко спас Кароля Войтылу — будущего Папу Римского Иоанна Павла II.

После вновь преподавал в Чернигове (1947—1955), затем — в Калужском педагогическом институте; защитил кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения с Византией племён и народностей Северного Причерноморья и Подунавья в IV—VI вв.» (в 1954 г., под руководством профессора В. Ф. Семенова).

С 1954 года работал в ПГПИ, с 1955 года — в Молотовском (Пермском) университете им. А. М. Горького.

25 апреля 1969 года защитил докторскую диссертацию «Международные отношения в Европе в IV—VI вв.» (официальные оппоненты Н. Ф. Колесницкий, М. Я. Сюзюмов и А. С. Шофман) — однако из-за разногласий с московскими историками степень будет присуждена только в 1973 году; как полагает Капсалыкова К. Р., его научным консультантом следует считать М. Я. Сюзюмова. С 1974 года заведовал кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Пермского университета.

В 1976—1998 годах — профессор кафедры всеобщей истории Днепропетровского государственного университета. С 1998 года преподавал в Армавирском педагогическом университете.

Сын Владимир (1941 г. р.) - со слов которого, его мать была дочерью Н. Вороного. 
Вторая жена — Сиротенко Ольга Василевна (1923—2021).

Научная деятельность 
В. Т. Сиротенко ещё студентом заинтересовался историей поздней античности. Он критически относился к распространённой в советской историографии концепции «революции рабов» в конце античности, которая якобы и стала причиной падения Римской империи, а также к представлениям о варварах как о союзниках «революционного» движения. По его мнению, последствия варварских вторжений для населения Средиземноморья, особенно Западной Римской империи, были негативными и говорить следует скорее не об объединении варваров с «революционными» движениями, а напротив, об объединении и самоорганизации римлян для борьбы с варварами и о подавлении центральной администрацией народных движений с помощью варваров. В такой оценке варварских вторжений В. Т. Сиротенко близок ряду западных специалистов (Б. Уорд-Перкинс, С. Малбергер). Свою борьбу с пережитками концепта «революции рабов» сам Сиротенко считал своей главной научной заслугой.

Как отмечает К. Р. Капсалыкова, «пик научно-исследовательской активности В. Т. Сиротенко пришелся на вторую половину 1960-х — первую половину 1970-х гг. Впоследствии, ни в Днепропетровске, ни в Армавире, в отрыве от уральской научной среды, он уже не создал каких-либо принципиально новых, концептуальных, научных текстов. По сути, он продолжал по частям публиковать свою докторскую диссертацию».

Основные работы 
 Введение в историю международных отношений в Европе IV—VI вв. Ч. I. Источники (1973)
 История международных отношений в Европе во второй половине IV — начале VI вв. (1975)
 Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств (1988)
 Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов (1990)
 Культура эпохи Возрождения (1993, в соавт.)

Примечания

Литература 
 Проблемы всеобщей истории: Междунар. сб. науч. и науч.- пед. трудов. К 85-летию со дня рождения В. Т. Сиротенко. Вып. 6. Б.м., 2000.
 Первые Сиротенковские чтения по всеобщей истории. Армавир, 2007 (pdf)
 II Сиротенковские чтения: сборник материалов Международной научной конференции. Армавир: РИЦ АГПА, 2011.
 Волошин Д. А. Историографические предпосылки «Теории революции рабов» в освещении В. Т. Сиротенко // Манускрипт. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2016. № 12(74): в 3-х ч. Ч. 2. C. 42-44. ISSN 1997-292X.
 Волошин Д. А. В. Т. Сиротенко о причинах негативного отношения угнетенных масс Римской империи к варварам // Традиционные общества: неизвестное прошлое: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апреля 2017 г., г. Челябинск / редколл. Д. В. Чарыков, О. Д. Бугас, И. А. Толчев. Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2017. С. 80-87.
 Волошин Д. А. Тезис о союзе угнетенных масс Римской империи с варварами в свете данных исторических источников (к изучению научного метода В. Т. Сиротенко) // История. Историки. Источники. 2018. № 2. С. 60-71.
 Волошин Д. А. Дореволюционная отечественная историография падения Римской империи в оценках В. Т. Сиротенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2019.
 Венгер А. Г. Штрихи к портрету днепропетровских «всемирщиков»: медиевист В. Т. Сиротенко в воспоминаниях профессора Ю. Е. Ивонина // Современные исследования по немецкой истории. 2019. С. 120—125.
 Волошин Д. А. «Враг у ворот»: о специфике отношения угнетенных масс к внешнему агрессору (по материалам В. Т. Сиротенко) // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы IV Международной научной конференции, Москва, 18 сентября 2020 г. М.: МХПИ, 2020. С. 92-96.
 Волошин Д. А. КРИТИКА «РЕВОЛЮЦИИ РАБОВ» И ТЕЗИСА О СОЮЗЕ УГНЕТЕННЫХ МАСС РИМСКОЙ ИМПЕРИИ С ВАРВАРАМИ В СОВЕТСКОМ АНТИКОВЕДЕНИИ И МЕДИЕВИСТИКЕ (по материалам В. Т. Сиротенко) // Новое прошлое / The New Past. 2021. № 2.
 Венгер А. Г. Образи медieвiста та медieвiстики: Василь Сиротенко. Вшниця: ТОВ «Ншан-ЛТД», 2021. 244 с.
 Капсалыкова К. Р. «Германистам нужно дать битву»: переписка В. Т. Сиротенко и М. Я. Сюзюмова (1960—1970-е гг.) // Наука. Общество. Оборона. 2021. Т. 9, № 4(29). С. 32-32. https://doi.org/10.24412/2311 -1763-2021-4-32-32.

Ссылки 
 Краткая биография
 Сиротенко В. В. Довоенная юность отца
 Сиротенко В. В. Воин Великой победы
 Турьялай С. Папа Римский молится за профессора истории из Армавира
 Стабровский А. Папа молится за вас
 Ветеран войны вспоминает, как он спас жизнь будущему Папе Римскому

Специалисты по древнеримской истории
Историки Поздней античности
Антиковеды СССР
Антиковеды России
Медиевисты СССР
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Преподаватели Калужского государственного университета
Преподаватели ПермГПУ
Преподаватели исторического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Днепровского национального университета
Преподаватели Армавирского педагогического университета
Члены КПСС